Fülbier ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fülbier († nach 1937), deutscher nationalsozialistischer Funktionär
 Rolf Uwe Fülbier (* 1968), deutscher Ökonom
Siehe auch:
 Füllbier